Парк имени Клары Цеткин () — наименование парков в нескольких немецких городах. Названы в честь активистки коммунистического движения Клары Цеткин.

 Парк имени Клары Цеткин (Берлин)
 Парк имени Клары Цеткин (Виттенберге)
 Парк имени Клары Цеткин (Лейпциг)